ADCA ist die Abkürzung für:

 Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt
 Autosomal-dominante zerebellare Ataxie
 Azodicarbonamid

Abkürzung